Robert Fuchs (componist) (1847-1927), Oostenrijkse componist
Robert Fuchs (roeier) (1991), Pools roeier
Robert Fuchs (schilder) (1896-1981), Oostenrijkse schilder
Robert Fuchs (voetballer) (1975), Nederlandse voetballer
Robert Fuchs (voetbalcoach) (1891-1958), Duits voetbalcoach